

Geografia 
Gabon
 Kanda – villaggio della provincia di Ngounié
Giappone
 Kanda – città della prefettura di Fukuoka
 Kanda – area residenziale di Chiyoda, a Tokyo
 Uchi-Kanda – quartiere di Tokyo
 Kanda – fiume di Tokyo
India
 Kanda – cittadina dello stato dell'Uttarakhand
Nepal
 Kanda – Village Development Committee del distretto di Bajhang
 Kanda – villaggio del distretto di Bajura
 Kanda – Village Development Committee del distretto di Rukum

Persone 
 Déo Kanda – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Katsuo Kanda – calciatore giapponese
 Ordane Kanda-Kanyinda – cestista belga

Altro 
 Kanda Matsuri – festival tenuto a Tokyo, in Giappone
 Kanda University of International Studies – università di Mihama-ku, in Giappone
 Lingua Kanda – lingua papuasica
 Santuario Kanda – santuario shintoista di Tokyo, in Giappone

Pagine correlate 
Stazione di Kanda